MEC je trojpísmenná zkratka která může označovat:

 Middle Eastern Coalition – zkratka fiktivní koalice ze hry Battlefield 2
 Evropský komisař – člen Evropské komise (z anglického Member of the European Commission)
 Manta – IATA kód letiště
 Maine Central Railroad – AAR kód amerického železničního přepravce
 Mitsubishi Electric

Zkratky